Edinburgh East and Musselburgh steht für:

 Edinburgh East and Musselburgh (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Edinburgh East and Musselburgh (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus